Fast Rescue Boat, een kleine reddingsboot met krachtige motoren
 Federația Română de Badminton, de Roemeense badmintonbond
 Federatia Romana de Baschet, de Roemeense basketbalbond
 Frb, geografische afkorting van Stopplaats Froombosch
 Federal Reserve Bank, lokale algemene bank in 12 regio's in de Verenigde Staten